Mistrzostwa Oceanii w Rugby 7 Mężczyzn 2010 – trzecie mistrzostwa Oceanii w rugby 7 mężczyzn, oficjalne międzynarodowe zawody rugby 7 o randze mistrzostw kontynentu organizowane przez FORU mające na celu wyłonienie najlepszej męskiej reprezentacji narodowej w tej dyscyplinie sportu w Oceanii, które odbyły się w dniach 1–2 października 2010 roku w australijskim mieście Darwin.

Informacje ogólne 
W rozegranym na Austar Rugby Park turnieju startowało osiem reprezentacji podzielonych w pierwszym dniu na dwie czterozespołowe grupy rywalizujące systemem kołowym o rozstawienie przed ćwierćfinałami. W drugim dniu zawodów odbyła się faza play-off z udziałem wszystkich drużyn, obejmująca ćwierćfinały, półfinały i mecze o miejsca.

Faworytami zawodów były reprezentacje Australii i Samoa, które potwierdzając przedturniejowe zapowiedzi gładko przeszły fazę grupową, ćwierćfinały i półfinały. W finale lepsi okazali się Australijczycy, którzy przerwali passę czterech porażek z Samoańczykami.

Najwięcej punktów w turnieju (66) zdobył reprezentant gospodarzy, James Stannard.

Dla wszystkich czterech półfinalistów był to ostatni sprawdzian przed turniejem rugby 7 na Igrzyskach Wspólnoty Narodów 2010.

Faza grupowa

Grupa A

Grupa B

Faza pucharowa

Klasyfikacja końcowa

Przypisy

Bibliografia 
 
 
 

Mistrzostwa Oceanii w rugby 7
2010 w rugby union
2010 w Australii
Darwin
Rugby union w Australii